Mikuláš Dzurinda byl předsedou dvou vlád:

 První vláda Mikuláše Dzurindy – koaliční vláda Slovenské demokratické koalice, Strany demokratické levice, Strany maďarské koalice a Strany občanského porozumění, která vládla od 30. října 1998 do 15. října 2002
 Druhá vláda Mikuláše Dzurindy – koaliční vláda Slovenské demokratické a křesťanské unie, Strany maďarské koalice, Křesťanskodemokratického hnutí a Aliance nového občana, která vládla od 16. října 2002 do 4. července 2006